Danai Udomchoke era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lim Yong-Kyu ha battuto in finale 6–1, 6–4 Lu Yen-Hsun.

Teste di serie

  Rainer Schüttler (primo turno)
  Lu Yen-Hsun (finale)
  Gō Soeda (semifinali)
  Alexander Peya (secondo turno)

 Brendan Evans (primo turno)
 Leonardo Tavares (ritiro)
 Simon Stadler (primo turno)
 Tatsuma Itō (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Busan Open Challenger Tennis 2010